Dissoacremoniella är ett släkte av svampar. Dissoacremoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dissoacremoniella